Пойкино — название нескольких населённых пунктов:
 Пойкино — деревня в Мамадышском районе Республики Татарстан.
 Пойкино — деревня в Можгинском районе Удмуртской Республики.